Mazzanti - aldeia da comune de Sarnano (MC), Itália.
 Ludovico Mazzanti	(1686–1775) - pintor italiano.
 Enrico Mazzanti (1850–1910) - engenheiro e designer italiano.
 Arnaldo Mazzanti (1939) - escultor e pintor italiano.
 Luca Mazzanti (1974) - ciclista italiano.